Њиве могу да буду:
 Њива, врста обрадивог земљишта, множина су њиве

или:
 Широке Њиве, насеље у општини Прокупље, Србија

Види још 
 Њива (вишезначна одредница)
 Дуге Њиве (вишезначна одредница)